Der Sportverein Adler Osterfeld 1922 e. V. ist ein deutscher Fußballverein aus dem Oberhausener Stadtbezirk Osterfeld, der 1922 unter dem Namen DJK Adler Osterfeld gegründet wurde. Die erste Mannschaft des Vereins gehörte zwischen den Spielzeiten 1998/99 und 2004/05 der Fußball-Oberliga Nordrhein an. Nach dem freiwilligen Rückzug aus der Oberliga rutschte der Klub bis in die Bezirksliga Niederrhein ab, wo er seit Beginn der Saison 2012/13 spielt.

Seine Heimspiele trägt Osterfeld im 4.260 Zuschauer fassenden Waldstadion im Stadtteil Rothebusch aus. Seit 2011 wird in dem Stadion auf Kunstrasen gespielt.

Mit der Saison 2021/2022 wurde eine eigene Frauenabteilung gegründet. Ungeschlagen in der Premierensaison und mit 240:5 Toren stieg das Team in die Bezirksliga auf.

Statistik seit 1998/99

Persönlichkeiten

Weblinks 
 Offizielle Website
AALTO-FOTO.de : Bildergalerie des Waldstadion Rothebusch - Heimspielstätte des SV Adler Osterfeld

Fußballverein aus Oberhausen
Verein im Fußballverband Niederrhein
SV Adler Osterfeld